Der Greifer bezeichnet:

 Der Greifer (1930), deutsch-britischer Kriminalfilm von Richard Eichberg mit Hans Albers
 Der Greifer (1958), deutscher Kriminalfilm von Eugen York mit Hans Albers
 Der Greifer (1976), französischer Actionfilm von Philippe Labro mit Jean-Paul Belmondo